

Військові містечка 
 Червоні Казарми — колишнє військове містечко на вул. Храпая у місті Броди
 Червоні Казарми — колишнє військове містечко на вул. Пушкарівській у місті Полтава

Вулиці 
 Червоні Казарми — колишня назва вул. Вишневецьких у місті Лубни